HMS Augusta (1763) — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга Королевского флота. Заказан 1 января 1761 года. Заложен 28 февраля 1761 года. Спущен на воду 13 июля 1763 года на частной верфи Stanton & Wells в Ротерхайт, Лондон. Достроен 12 августа 1763 года на королевской верфи в Дептфорде. Третий корабль, названный Augusta (Августа).

Постройка 
1 января 1761 года Адмиралтейством были выданы два заказа на постройку двух новых 64-пушечных «на место Augusta и St Albans». Свежий проект Слейда был одобрен 13 января. Он представлял собой уменьшенную версию 74-пушечной Bellona.

Контракты с двумя верфями, Стэнтона и Перри, были подписаны 28 января, причём Стэнтон обязался построить свой за 30 месяцев и уложился. (Перри подписался на 32 месяца, но его корабль не вступил в строй до 1771 года.) Проект возродился в 1780 году, когда по нему был построен ещё один корабль, HMS Director.

В 1794 году уцелевший St Albans получил дополнительно вооружение из 2 × 24-фунтовых карронад на баке и 6 × 18-фунтовых карронад на юте, а команда была урезана до 491 человека. в 1806 году он был полностью перевооружён 24-фунтовыми пушками системы Джона Говера: 26 на гон-деке, 26 на опер-деке, 2 плюс 10 × 24-фунтовых карронад на шканцах и 2 × 24-фунтовых карронады на баке.

Служба 
Вступил в строй в мае 1763 года, капитан Мэтью Уитвелл (); в октябре оснащён в Чатеме как брандвахта для службы в Норе.

1764 — брандвахта в Ширнесс.

1765 — снова переведён в Чатем.

1767 — капитан Джон Эванс ().

1769 — обратно в Ширнесс.

1770 — капитан Кристофер Хилл (); октябрь, оснащение в Чатеме для службы в Канале.

1771 — капитан Томас Эванс (); май, выведен в резерв и рассчитан.

После того, как его тёзка Джон оставил командование, отслужив традиционные три года, капитан Томас Эванс получил приказ ввести Augusta в строй в ожидании разрыва с Испанией из-за Фолклендских островов. Когда же кризис окончился соглашением, корабль снова был выведен в резерв и разоружён.

1772 — 16 января обследован; май, средний ремонт в Чатеме по июль 1773 года.

Участвовал в Американской революционной войне.

1776 — август-декабрь, оснащение в Чатеме под брандвахту; возвращён в строй в октябре, капитан Фрэнсис Рейнольдс ().

1777 — февраль-март, оснащение в Плимуте для службы в Канале; 28 марта ушёл в Северную Америку; был при Филадельфии; 22 октября при бомбардировке форта Ред Бэнк (Мерсер) вместе со шлюпом HMS Merlin сел на мель в реке Делавэр, сняться не смог; 23 октября от обстрела береговых батарей загорелся и взорвался.

Гибель 
22 октября Augusta, вместе с HMS Roebuck (44) капитан Хэмонд (), HMS Liverpool (28) капитан Белью (), HMS Pearl (32) капитан Томас Уилкинсон (), и шлюпом HMS Merlin (16) коммандер Сэмюэл Рив (), участвовала в атаке форта Миффлин, расположенного на острове Мад-Айленд (или Форт-Айленд) в реке Делавэр, чуть ниже входа в Шулкилл. Этот форт, при поддержке двух плавучих батарей и нескольких галер, вместе с батареями в Ред Бэнк на берегу Нью-Джерси, прикрывал заграждения, своего рода подводные брустверы изобретения Бена Франклина, способные пробить днище любому кораблю, которые препятствовали снабжению Филадельфии по воде. Армейские части, под командованием полковника фон Донопа (), атаковали Ред Бэнк и были отбиты с большими потерями. Одновременно капитан Рейнольдс со своей флотилией атаковал форт на острове.

Фарватер был всего двести ярдов в ширину и Augusta с Merlin сели на мель и в ту ночь не могли сдвинуться, потому что подъёму прилива мешали преобладающие ветра. На следующий день американцы сосредоточили весь свой огонь на сидящих на мели кораблях, хотя дистанция была так велика, что повреждения от него были небольшие. HMS Isis перетянулся верпованием через нижнее заграждение, на помощь Augusta, и начались приготовления с целью облегчить корабль, но в это время загорелись пыжи на корме. Огонь быстро распространялся.

Прежде чем Augusta взорвалась, бо́льшая часть команды была спасена. Второй лейтенант Болдок (), капеллан и пушкарь были среди немногих, погибших при взрыве. Команда также оставила и подожгла Merlin.

Ссылки 
 Ships of the Old Navy

Примечания

Литература 
 Winfield, Rif. British Warships in the Age of Sail 1714−1792: Design, Construction, Careers and Fates. — -St.Paul: Seaforth, 2007. — ISBN 978-1-84415-700-6.
 Wallace, John William. An old Philadelphian, Colonel William Bradford: the patriot printer of 1776. — : Sherman & Co., 1884.

Линейные корабли типа St Albans